Нерейша  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нерейша — деревня в Белицком сельсовете Сенненского района Витебской области.
 Нерейша — деревня в Коковчинском сельсовете Сенненского района Витебской области.